Tasso (Corsica), een gemeente in het Franse departement Corse-du-Sud
 Tasso (Italië), een frazione in Terranuova Bracciolini, Arezzo, Toscane, Italië
 Tasso (automerk), een Italiaans automerk
 een vaak gebruikte merknaam voor glasvezelbehang
 Tasso (achternaam), een achternaam
 Torquato Tasso, Italiaans dichter